Ken Debauve (24 juni 1990) is een Belgische middenvelder die op dit moment uitkomt voor Lommel United.

Hij komt uit de jeugdopleiding van Lommel United en werd tijdens het seizoen 2009/10 toegevoegd aan de A-kern.

Statistieken

Debauve, Ken